Zittel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andrea Zittel (född 1965), amerikansk konstnär
 Carl Zittel (1802–1871), tysk teolog
 Karl Alfred von Zittel (1839–1904), tysk geolog och paleontolog
 Michael Zittel (född 1951), tysk skådespelare

Tyska efternamn